Scheinin (Variante: Sheinin) ist der Familienname folgender Personen:

 Lew Romanowitsch Scheinin (1906–1967), sowjetischer Jurist, Schriftsteller und Filmszenarist
 Martin Scheinin (* 1954), finnischer UN-Beobachter für Menschenrechte im Kampf gegen den Terrorismus